Il doppio del torneo di tennis International Women's Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Kathy Jordan e Anne Smith 6-7, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (finale)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura-Hayashi (primo turno)

 Candy Reynolds /  Paula Smith (secondo turno)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh-Pete (secondo turno)
 Rosalyn Nideffer /  Tanya Harford (quarti di finale)
 Hana Mandlíková /  Betty Stöve (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1981